Major League puede referirse a:

 Major League Baseball, principal liga de béisbol de Estados Unidos.
 Major League Soccer, principal liga de fútbol de Estados Unidos.
 Major League Lacrosse, principal liga de fútbol de Estados Unidos.
 Major League Gaming, liga de videojuegos de Estados Unidos.
 Major League, película de béisbol de 1989.
 Major League II, película de béisbol de 1994.
 Major League 3, película de béisbol de 1998.